El término Malagón puede referirse a:

Malagón, un municipio de la provincia de Ciudad Real, España.
Sierra de Malagón, una sierra del Sistema Central (centro de España).
Puerto de Malagón o Alto de Abantos, un puerto de montaña de la Sierra de Guadarrama (centro de España).
Malagón (Vieiro), un lugar de la parroquia de Vieiro, perteneciente al municipio de Viveiro, en la provincia de Lugo (España).

Etimología 
Probablemente derive de la raíz prerromana *mel- 'salir, elevación, curvatura, ribera', de carácter hidronímico, presente en múltiples topónimos peninsulares como Málaga, Mos, Magoi , o los numerosos ríos Malo y Mao.

Referencias